Щапова — женская форма русской фамилии .

 Известные носители 
 Щапова, Елена Сергеевна (род. 1950) — российская модель, литератор. Первая русская манекенщица в Нью-Йорке, бывшая жена Эдуарда Лимонова.
 Щапова, Татьяна Фёдоровна (1902—1954) — советский биолог.
 Щапова, Юлия Леонидовна (урожд. Синельникова; 1930—2019) — российский археолог и историк, доктор исторических наук, профессор МГУ; жена Я. Н. Щапова. Топоним 
 Щапова — деревня в Качугском районе Иркутской области России.